

Cinema 
 Stai con me – film del 2004 diretto da Livia Giampalmo

Musica 
 Stai con me/Ieri avevo cento anni – 45 giri di Rita Pavone del 1970 (RCA Italiana, PM 3556)
 Stai con me – singolo dei Pooh del 2000
 Stai con me (Forever) – singolo dei Gazosa del 2001